Сар — язык, принадлежащий к нило-сахарской макросемье, центральносуданской семьи. Распространён в Чаде (регионы Среднее Шари и Мандуль). Широко используется в городе Сарх, который является столицей региона Среднее Шари.

Письменность 
Письменность языка сар построена на основе латиницы.

 Тоны обозначаются написанием диакритических знаков над буквами для гласных: грависа (`); акута (); макрона ().
В словаре языка сар используется немного другой алфавит.

 Тоны обозначаются написанием диакритических знаков над буквами для гласных: грависа (`); акута (); макрона ().

Примечания

Ссылки 
 The Sara-Bagirmi Language Project -- Sar
 Sar em Torre de Babel – Omniglot.com
 Sar em Ethnologue
 lugha ya Kisar kwenye Multitree
 makala za OLAC kuhusu Kisar
 lugha ya Kisar katika Glottolog

Языки Чада
Нило-сахарские языки